Bundestagswahlkreis 282 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Lörrach – Müllheim (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Freiburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Bad Liebenwerda – Finsterwalde – Herzberg – Lübben – Luckau (1990 bis 1998)